Сла́вки () — род птиц из семейства славковых (Sylviidae). Относятся к подотряду певчих воробьиных. Славки являются одним из более крупных родов внутри своего семейства, поэтому и дали ему его название. К ним относятся около 26 видов. Славки живут в лесах и густых кустарниках, однако некоторые виды приживаются и в садах. Их пение часто громкое и специфическое и по нему их можно легко отличить от других птиц. Славки окрашены в серо-коричневый цвет и умеют ловко передвигаться в густых зарослях.

Виды 
Русские названия по словарю Бёме и Флинта:
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 , или славка-мельничек
 
 
 
 
 
 
 , или масличная славка

Примечания 

 
Роды птиц